Straceniec – potok w Beskidzie Żywieckim
 Straceniec – szczyt w Beskidzie Żywieckim